

Presentación previa 
Jordan Thompson fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en cuartos de final ante Quentin Halys.

Janko Tipsarević derrotó en la final a Quentin Halys.

Cabezas de serie 

  Jordan Thompson (Cuartos de final)
 ''' Janko Tipsarević (Campeón)
  Luca Vanni (Primera ronda)
  Andrej Martin ''(Cuartos de final)

<ol start=5>
  Blaž Kavčič ''(Cuartos de final)
  Quentin Halys ''(Finalista)
  Mathias Bourgue ''(Primera ronda, retiro)
  Teimuraz Gabashvili ''(Segunda ronda)

Cuadro

Cuadro Final

Cuadro Superior

Cuadro Inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Anning 2017